Dhule (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Dhule (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dhule